Hitzinger steht für:

 Hitzinger (Unternehmen), österreichischer Elektrotechnikhersteller in Linz
 Walter Hitzinger (1908–1975), österreichischer Industriemanager